Hans Danuser ist der Name folgender Personen:

* Hans Danuser (Autor) (1924–2017), Schweizer Chronist und Namenforscher
 Hans Danuser (Künstler) (* 1953), Schweizer Fotograf